Моше Солове́йчик (; ; ) — , один из первых преподавателей ортодоксального иудаизма в США. Старший сын р. Хаима Соловейчика, внук Йосефа Соловейчика отец р. Йосефа Дова Соловейчика.

Биография 
Детство р. Моше Соловейчика прошло в Воложине, где его отец преподавал в знаменитой иешиве, закрытой царскими властями в 1892.

В 1900 р. М. Соловейчик вступил в брак с Песей Файнштейн (1880—1967), дочери р. Элияу Файнштейна, раввина Пружан. Последующие десять лет р. Моше изучал Талмуд при поддержке тестя. В 1910 стал раввином в Россиенах близ Ковно в Литве.

В 1913 семья переехала в Хиславичи, где р. Моше занял пост раввина, жили в большой бедности.

В 1920 переехал в Варшаву, где р. Моше возглавил новую раввинскую семинарию «Тахкемони» (иврит: «Умудри меня»). В семинарии преподавали и светские науки.

В 1929 переезжает в США и занимает пост главы Теологической Семинарии имени р. Исаака Эльханана при Иешива-университете в Нью-Йорке.

Р. Моше Соловейчик скончался 31 января 1941 года, немного позже другого лидера семинарии р. Б. Ревеля. Главой Иешивы стал сын р. Моше — р. Йосеф Дов Соловейчик.

Семья

Литература 
 «The Rav. The world of Rabbi Joseph B. Soloveitchik.» By Aaron Rakeffet-Rothkoff. KTAV publishing house, 1999. Biography, bibliography, memoiries, historical studies. ISBN 0-88125-614-5 и ISBN 0-88125-615-3

Ссылки 
 HARAV HAGAON R. MOSHE HALEVI SOLOVEITCHIK — сайт Иешива-университета
 Aharon Soloveitchik
 Joseph Soloveitchik
 bartleby
Персоналии:Иудаизм